2 miejscowości w Polsce: 
 Dąbrowa Dolna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa 
 Dąbrowa Dolna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn